Leopold Johann Joseph Michael von Bourbon-Sizilien (* 2. Juli 1790 in Neapel; † 10. März 1851 in Neapel), Fürst von Salerno, war Mitglied der sizilianischen Linie des Hauses Bourbon.

Er war das 15. Kind bzw. der sechste Sohn von Ferdinand I., König beider Sizilien, und seiner Frau Maria Karolina von Österreich. Am 28. Juli 1816 heiratete er im Schloss Schönbrunn seine Nichte Erzherzogin Maria Klementine von Österreich. Aus der Verbindung gingen vier Kinder hervor, von denen mit Maria Karolina nur eine Tochter das Erwachsenenalter erreichte. Mit der Tänzerin Fanny Elßler zeugte Leopold einen außerehelichen Sohn namens Franz.

Leopold ist in der Basilika Santa Chiara in Neapel begraben.

Einzelnachweise

Vorfahren

Weblinks 

Prinz (Neapel-Sizilien)
Person (Neapel)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies
Ritter des Ordens vom Heiligen Geist
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Sizilien
Geboren 1790
Gestorben 1851
Mann